Константин Пырвулеску (; 10 ноября 1895, Вылча — 11 июля 1992) — румынский политический деятель, один из основателей и член Политбюро Коммунистической партии Румынии, активный критик политики Николае Чаушеску.

Биография 
Родился в деревне Олэнешти (ныне жудец Вылча) на юге Румынии в семье рабочего, был одним из семи сыновей в семье.

Работал слесарем. В 1912 году начал посещать кружки социал-демократов. С 1919 по 1921 год был добровольцем в рядах Советской армии.

С 1921 года являлся членом Коммунистической партии Румынии, был одним из её основателей. Окончил партийную школу в Москве в 1926 году.

В начале 1930-х занимался партийной деятельностью. В 1934 году был приговорён к 10 годам тюрьмы, позднее приговор был смягчён.

С 1945 года входил в ЦК партии, с 1952 года являлся членом Политбюро.

В 1948—1949 и 1953—1961 годах являлся председателем парламента — Великого национального собрания Румынии.

В ноябре 1979 года на 12-м съезде Коммунистической партии Румынии он выступил против переизбрания Николае Чаушеску. Он обвинил съезд в игнорировании действительных проблем страны и культе личности Чаушеску. Пырвулеску был изгнан из зала, лишён мандата делегата съезда и помещён под домашний арест. 16 декабря 1980 года он был исключён из партии.

В марте 1989 года вместе с пятью другими левыми диссидентами (Георге Апостолом, Александру Бырлэдяну, Григоре Речяну, Корнелиу Мэнеску и Силвиу Бруканом) опубликовал открытое письмо, известное также как «Письмо шести». Этот документ содержал критику политики Чаушеску и был распространён радиостанциями Радио Свободная Европа и Голос Америки. Подписавшие были арестованы спецслужбой Секуритате и впоследствии отправлены в ссылку.

Награды 
 Орден Ленина (28 октября 1967 года, СССР) — за активное участие в Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской войне и установлении Советской  власти в 1917—1922 гг. и в связи с 50-летием Великого Октября

Примечания

Ссылки 
 Выступление Пырвулеску против переизбрания Чаушеску на XII съезде КПР в 1979 г. 

Персоналии по алфавиту
Председатели Великого национального собрания Румынии
Члены Политбюро ЦК РКП
Политики XX века
Диссиденты Румынии